VfB Eichstätt (celým názvem: Verein für Bewegungsspiele Eichstätt e. V. 1920) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Eichstätt. Založen byl v roce 1920. Od sezóny 2017/18 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Liqui-Moly-Stadionu s kapacitou 2 100 diváků. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl volejbalu, gymnastiky, badmintonu a faustballu.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1999–2000: 1. Kreisklasse Ingolstadt
 2000–2002: Kreisliga Donau-Isar
 2002–2006: Bezirksliga Oberbayern Nord
 2006–2009: Bezirksoberliga Oberbayern
 2009–2012: Landesliga Bayern Süd
 2012–2015: Fußball-Bayernliga Süd
 2015–2017: Fußball-Bayernliga Nord
 2017– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1920